Гео́ргий Черно́в:
 Чернов, Георгий Александрович (1906—2009) — советский учёный-геолог.
 Чернов, Георгий Герасимович (1916—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Чернов, Георгий Матвеевич (1907—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Чернов, Георгий Николаевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.